Улица Я́блочкова — улица в восточной части Ленинского района Астрахани, одна из основных магистралей этой части города. Проходит с севера на юг от Мясокомбинатского моста через Болду к Вокзальной площади и улицы Победы, переская улицы Августовскую, Авиационную, Ереванскую, Спортивную, Маркина, Сун Ят-Сена, Бориса Алексеева, 1-ю Перевозную, Зелёную, Беринга и Минусинскую.

История 
Получила современное название в 1949 году, до этого называлась улицей Эдисона.

Примечания 

Улицы Астрахани